Мифические правители Китая — собирательное название для наиболее ранних персоналий в традиционной китайской историографии, повествования о которых носят мифологические и/или хтонические черты.

Данные о существовании некоторых из этих персонажей могут быть опровергнуты археологически: так, образ великана — Чи Ю, описываемого как чудовище с железными атрибутами, не мог возникнуть раньше железного века. Популяризация «первых императоров» Хуан-ди, Чжуань-сюя и др. наблюдается только тогда, когда возникают исторические предпосылки для возникновения империи.

См. также 
 Три властителя и пять императоров
 Ся (династия)
 Юй Великий

Литература 

 Мацокин Н. П. Мифические императоры Китая и тотемизм. Владивосток, 1917.

Мифические правители Китая